Валентина Александровна Трофимова (1928—1997) — советский передовик производства в сельском хозяйстве. Герой Социалистического Труда (1951).

Биография 
Родилась 9 июня 1928 года в деревне Черемховицы (ныне —  Костромской области).

С 1942 года в годы Великой Отечественной войны семья Скобелевых переехала в Караваево, и в четырнадцать лет В. А. Трофимова поступила работать в местный племенной совхоз, работала — в полеводческой бригаде, скотником, дояркой на самостоятельную группу племенных коров костромской породы.

В 1948 году по итогам года В. А. Скобелева получила от 8 коров по 5238 килограммов молока или 186 кг молочного жира в среднем от коровы за год.
12 июня 1949 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за отличие в труде» В. А. Скобелева была награждена Орденом Ленина.

3 декабря 1951 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за получение высокой продуктивности животноводства в 1950 году от 8 коров по 6895 килограммов молока с содержанием 245 кг молочного жира в среднем от коровы за год» Валентина Александровна Трофимова была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1956 году В. А. Трофимову поставили руководить отсталой молочно-товарной фермой, надои на одну корову в которой не превышали полутора тысяч килограмм молока за год. Во время руководства В. А. Трофимовой ферма изменилась до неузнаваемости и надои по стаду составили 4800 килограммов в среднем от каждой коровы за год.

Скончалась 3 января 1997 года и была похоронена на сельском кладбище  близ села Караваево.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (3.12.1951)
 Орден Ленина (3.12.1951)
 Орден Трудового Красного Знамени (12.07.1949)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда Костромского района: 1948—1974 гг.: к 85-летию образования Костромского района, 1928—2013 гг. / Н. А. Зонтиков, В. А. Головкина, Н. Н. Перемышленникова, Е. М. Цыпылова; редкол.: Н. А. Зонтиков (сост., ред.) и др.; Администрация Костромского муниципального р-на Костромской обл. — Кострома : ДиАр, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-93645-048-8

Персоналии:Социалистическое соревнование
Доярки